Olga de Wurtemberg (; Stuttgart, 1 de marzo de 1876 - Ludwigsburg, 21 de octubre de 1932) fue hija del duque Eugenio de Wurtemberg y de la gran duquesa Vera Constantínovna de Rusia. Contrajo matrimonio con el príncipe Maximiliano de Schaumburg-Lippe.<ref name = " Willis 162">Willis, The Romanovs in the 21st Century, p. 162</ref>

 Primeros años y familia 
La princesa Olga nació en Stuttgart, en el Reino de Wurtemberg, la menor de dos mellizas del duque Eugenio de Wurtemberg (1846-1877), (hijo del duque Eugenio de Wurtemberg, y de la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe) y de su esposa, la gran duquesa Vera Constantínovna de Rusia (1854-1912), (hija del gran duque Constantino Nikoláyevich de Rusia y de la princesa Alejandra de Sajonia-Altemburgo). Su hermana gemela mayor era la duquesa Elsa de Wurtemberg (1876-1932). No se parecían nada una a la otra y Olga, mucho más alta que su hermana, parecía la mayor de las dos.

En 1877, cuando aún no cumplía dos años, murió su padre. Durante el reinado del zar Nicolás II se le concedió la gran cruz de la Orden de Santa Catalina.

 Matrimonio e hijos 

Existieron planes de casar a la princesa Olga con el príncipe Maximiliano de Baden, pero él en último término contrajo matrimonio con la princesa María Luisa de Hannover. En marzo de 1898, circularon rumores de su enlace con el príncipe Eugenio de Suecia, el hijo menor del rey Óscar II de Suecia. Pero el matrimonio nunca se produjo y el príncipe Eugenio, un artista notable, permaneció soltero.

Olga contrajo matrimonio con el príncipe Maximiliano de Schaumburg-Lippe (13 de marzo de 1871 - 1 de abril de 1904) el 3 de noviembre de 1898 en Stuttgart. Él era hijo del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Batilde de Anhalt-Dessau.

Su matrimonio duró menos de seis años. Su marido murió joven. Tuvieron tres hijos:
 Eugenio (8 de agosto de 1899 - 9 de noviembre de 1929), murió a la edad de 30 años en Caterham, Surrey, Inglaterra, en un accidente de aviación.
 Alberto (17 de octubre de 1900 - 20 de mayo de 1984), desposó el 2 de septiembre de 1930 a la baronesa Walburga von Hirschberg (26 de marzo de 1906 - 10 de abril de 1986); no tuvieron hijos. Él había tenido una hija con la baronesa María Gabriela von Pfetten-Arnbach (10 de junio de 1927):
 Andrea (n. 19 de septiembre de 1960), desposó el 4 de septiembre de 1993 al conde Francisco von Degenfeld-Schonburg. Tienen tres hijos.
 Bernardo (8 de diciembre de 1902 - 24 de junio de 1903), murió en la infancia.

Al quedar viuda con 28 años, al igual que su madre no volvió a casarse.

 Ancestros 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Willis, Daniel. The Romanovs in the 21st Century: a genealogical Biography'',VDM, 2009.
 Genealogics - Leo van de Pas - Herzogin Olga von Württemberg
 thePeerage.com - Olga Herzogin von Württemberg

Nacidos en Stuttgart
Casa de Württemberg
Princesas de Schaumburg-Lippe
Mellizos